A Seleção Espanhola de Futebol é uma das 32 seleções participantes da Copa do Mundo FIFA de 2010, realizada na África do Sul.

Jogadores

Participação

Primeira fase 

 Homem da partida
  Gelson Fernandes

 Homem da partida
  David Villa

Homem da partida
  Andrés Iniesta

Oitavas-de-Final 

 Homem da partida
  Xavi

Quartas-de-Final 

 Homem da partida
  Andrés Iniesta

Semifinais 

 Homem da partida
  Xavi

Final 

 Homem da partida
  Andrés Iniesta

Copa do Mundo FIFA de 2010